peut désigner :
  d'infanterie de la  division d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de la  division d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de réserve de la  de réserve bavaroise, dissoute en août 1914 (Empire allemand)
  d'infanterie de Landwehr de la  (Empire allemand)
  (Allemagne)
  (Espagne républicaine)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  (Empire britannique)
  (Royaume-Uni)
  d'artillerie de la  (Empire russe)
  (Russie)
  (Russie)
  (Ukraine)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)